Grażyna – imię
 Grażyna – poemat Adama Mickiewicza
 Grażyna – jacht
 Grażyna – miejscowość w województwie mazowieckim